Chatfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Chatfield (Minnesota)
Chatfield (Ohio)